Il gruppo della stibnite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della stibnite 
 Antimonselite
 Bismutinite
 Guanajuatite
 Stibnite

Note 

Stibnite